Dokshytsy kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Doksjytsy, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast, 
 Doksjytskі Rajon, distrikt, Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar